Pierwszy rząd Jana Petera Balkenende
 Drugi rząd Jana Petera Balkenende
 Trzeci rząd Jana Petera Balkenende
 Czwarty rząd Jana Petera Balkenende